Ел Саузал има више значења:

 Ел Саузал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саузал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саузал (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саузал (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саузал (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саузал (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саузал (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саузал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику